Cenatesi – abitanti di Cenate (Nardò)
Cenatesi – abitanti di Cenate Sotto